Куземский — фамилия; имеет женскую форму Куземская.
 Куземский, Александр Леонидович (род. 1944) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Куземский, Алексий (род. 1977) — польский боксёр.
 Куземский, Михаил Евстафьевич (1808—1876) — украинский церковный и политический деятель, греко-католический архиерей.